Guarani Esporte Clube, ou GEC, é um clube sediado em Blumenau, Santa Catarina, Brasil.

É considerado um dos clubes clássicos do futebol catarinense, participando diversas vezes do Campeonato Catarinense na década de 60. Desativou seu departamento de futebol profissional na década de 70, permanecendo como clube recreativo.

Ligações externas
Página oficial

Clubes de futebol de Santa Catarina
Esporte de Blumenau